Мартингал (фр. martingale) — многозначный термин.

 Мартингал — в теории случайных процессов это такой случайный процесс, что наилучшим (в смысле среднеквадратичного) предсказанием поведения процесса в будущем является его настоящее состояние. 
 Мартингал — часть конской упряжи.

См. также 
 Мартингейл